Александр Доро́нин:
 Доронин, Александр Владимирович (род. 1976) — российский актёр театра и кино, режиссёр.
 Доронин, Александр Макарович (1947—2021) — эрзянский прозаик, поэт, публицист.
 Доронин, Александр Фёдорович (1926—?) — старший машинист, Герой Социалистического Труда.